Groen Eiland kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Jangkulan, ö, Kepulauan Riau, 
 Pulau Batang (ö i Indonesien, lat -8,23, long 124,08), 

Robotskapade Indonesienförgreningar